Giseke kan som auktorsförkortning betyda:

 Paul Dietrich von Giseke
 Paul Dietrich Giseke

Robotskapade auktorsförkortningar